SIS se može odnositi na:

 Sis, reka u Francuskoj
 Silicijum sulfid, SiS